Johann Harmsen ist der Name folgender Personen:
* Johann Andreas Harmsen (1782–1861), deutscher Kapitän und Weltumsegler, siehe Johann Andreas Harmssen
 Johann Hermann Harmsen (1733–1799), deutscher evangelisch-lutherischer Geistlicher

Siehe auch:
 Hans Harmsen (1899–1989), deutscher Sozialhygieniker und Bevölkerungswissenschaftler